Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Alicia Molik che ha battuto in finale Dinara Safina 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Paola Suárez (secondo turno)
 Alicia Molik (campionessa)
 Silvia Farina Elia (semifinali)
 Magdalena Maleeva (primo turno)

 Mary Pierce (secondo turno)
 Tatiana Golovin (quarti di finale)
 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Shinobu Asagoe (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2004